Дьяконовка — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Дьяконовка — село в Краснокутском районе Саратовской области.
 Дьяконовка — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.